Австрия на летних Олимпийских играх в Афинах 2004 года завоевала 7 медалей (2 из которых — золотые).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Австрии  на сайте sports-reference.com 

Спорт в Австрии в 2004 году
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года